La saison 1937-1938 du Championnat de Roumanie de football était la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble 20 équipes, groupées en 2 poules, où chaque club rencontre tous ses adversaires 2 fois, à domicile et à l'extérieur. Le titre de champion de Roumanie est joué lors d'une finale en matchs aller-retour entre les 2 premiers de chaque groupe. Pour permettre le passage de 20 à 12 clubs la saison prochaine (avec une poule unique), les 5 derniers de chaque poule sont relégués et il n'y aura que 2 clubs promus de Divizia B.

C'est le Ripensia Timișoara qui remporte la finale nationale face au FC Rapid Bucarest et qui décroche le  de champion de Roumanie de son histoire.

Les 20 clubs participants

Compétition

Première phase

Groupe I 

|}

Groupe II 

|}

Finale pour le titre 

 Le Ripensia Timișoara remporte la finale et s'adjuge le titre. Les 2 clubs sont qualifiés pour l'édition 1938 de la Coupe Mitropa.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Roumanie
1937 en Roumanie
1938 en Roumanie